Ljuk ist der Name
 eines Nebenflusses der Isch in Russland, siehe Ljuk (Isch)
 eines Nebenflusses der Tschepza in Russland, siehe Ljuk (Tschepza)
 eines Dorfes (Derewnja) in der Rajon Balesino in Russland, siehe Ljuk (Udmurtien, Balesino)
 eines Dorfes (Derewnja) in der Rajon Igra in Russland, siehe Ljuk (Udmurtien, Igra)
 eines Dorfes (Selo) in der Rajon Sawjalowo in Russland, siehe Ljuk (Udmurtien, Sawjalowo)